Janhunen ist der Familienname folgender Personen 
 Juha Janhunen (* 1952), finnischer Sprachwissenschaftler
 Pekka Janhunen, Forscher am Finnischen Meteorologischen Institut
 Matti Janhunen, finnischer Politiker, Minister in den Kabinetten Pekkala und Paasikivi III

Siehe auch:
 Janhonen